Decca kan have flere betydninger:

 Decca Records – engelsk produktionsfirma.

 Decca Navigator System – engelsk radionavigationssystem.